Hay varios tratados conocidos como tratado de Madrid por haber sido firmados en esta ciudad española:
 Tratado de Madrid (1339), entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón.
 Tratado de Madrid (1526), tratado de paz entre España y Francia en el que esta se comprometía a renunciar a sus aspiraciones territoriales en Italia, en el contexto de las guerras italianas.
 Tratado de Madrid (1621), por el que la Valtelina se ponía bajo control de los grisones.
 Tratado de Madrid (1623), en el que se concertó el matrimonio del príncipe de Gales Carlos con la infanta española María Ana, posteriormente frustrado.
 Tratado de Madrid (1630), que puso fin a la guerra que Inglaterra había declarado a España en 1625.
 Tratado de Madrid (1667), acuerdo comercial firmado entre España e Inglaterra para volver al estatus establecido por el tratado de Londres (1604) tras el final de la guerra anglo-española (1655-1660).
 Tratado de Madrid (1670), tratado firmado por España e Inglaterra en el que se reconocía la posesión inglesa sobre las Indias Occidentales en el mar Caribe.
 Tratado de Madrid (1721), alianza defensiva pactada por España, Francia y Gran Bretaña tras la guerra de la Cuádruple Alianza. 
 Tratado de Madrid (1750), tratado de límites entre España y Portugal en el que se definían las fronteras de sus respectivas posesiones en Sudamérica. Anulado en el Tratado de El Pardo (1761).
 Tratado de Madrid (enero de 1801), alianza militar hispano-francesa para la invasión de Portugal.
 Tratado de Madrid (septiembre de 1801), adición al tratado de Badajoz de 1801, por el que se puso fin a la guerra de las naranjas.
 Tratado de Madrid (1817), acta de venta de una escuadra naval de Rusia a España.
 Tratado de Madrid (1835), firmado por España y Reino Unido para la abolición del tráfico de esclavos.
 Tratado de Madrid (1861), firmado entre España y Marruecos al final de la guerra de África.
 Arreglo de Madrid (1891), convención internacional para el registro legal de marcas comerciales.
 Protocolo de Madrid (1989), corrección al Arreglo de Madrid (1891).
 Tratado de Madrid (1985), adhesión de España a la Comunidad Económica Europea.
 Tratado de Madrid (1990), acuerdo argentino-británico relativo a la soberanía sobre las islas Malvinas.

Véase también
Pacto de Madrid o Acuerdo de Madrid (página de desambiguación)
Acuerdo Tripartito de Madrid de 1975
Conferencia de Paz de Madrid
Conferencia Internacional de Madrid de 1880